Kiralitet omhandler flere emner:

 Kiralitet (fysik) – spejling af f.eks. partikler
 Kiralitet (kemi) – spejling af f.eks. molekyler
 Kiralitet (matematik) – spejling inden for matematikken